Boschetta ima više značenja:
 Boschetta, Mantua
 Boschetta, Treviso
 Boschetta, Vicenza